Хрушовани могу бити:

 Хрушовани (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република
 Хрушовани (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република